Trendline ( für „Trendlinie“) steht für:

 Trendline, eine Ausstattungsvariante bei Volkswagen
 Trendline, eine Indoor-Raumlösung von Kleusberg (Unternehmen)
 Trendline, eine Eigenmarke von Globus SB-Warenhaus Holding